Bad Robot Productions (ранее — Bad Robot, ) — американская кинокомпания, принадлежащая Дж. Дж. Абрамсу. Она стала известна благодаря таким сериалам как «Шпионка», «Остаться в живых», «Грань», «Под прикрытием», «В поле зрения», «Алькатрас», «Революция», а также фильмам «Монстро», «Звёздный путь», «Стартрек: Возмездие», «Супер 8», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом».

История 
До создания компании Дж. Дж. Абрамс работал на Touchstone Television как продюсер и автор идей сериалов.

Bad Robot изначально была частью Touchstone Television, но затем Дж. Дж. Абрамс передал её в ведение Paramount Pictures и Warner Bros. Television, после того как его контракт с Touchstone истек в 2006 году. Bad Robot выпустила сериал «Остаться в живых», сотрудничая с ABC Studios (бывшая Touchstone Television).

Дж. Дж. Абрамс является главным исполнительным директором, Брайан Берк выполняет функции вице-президента Bad Robot.

Логотип компании появился в 2001 году. На нём изображен красный робот с прямоугольной головой, который сначала перемещается по полю в виде силуэта, а затем внезапно появляется перед камерой в сопровождении голосов детей Абрамса, Генри и Грейси, говорящих «Bad robot!». Хотя фанаты верят, что это название пришло из мультфильма «Стальной гигант», сам Абрамс рассказал Entertainment Weekly, что он придумал его на одной из встреч сценаристов.

В феврале 2013 года было анонсировано, что Bad Robot будет сотрудничать с компанией Valve Corporation, чтобы в будущем выпустить фильмы Half-Life и Portal.

Продукция 
Bad Robot Productions выпустила следующие фильмы и телесериалы.

Фильмы

Сериалы

Награды 
 2002 Emmy Award Nomination, Outstanding Writing for A Drama Series (Шпионка)
 2005 Emmy Award Winner, Outstanding Drama Series (Остаться в живых)
 2005 Emmy Award Winner, Outstanding Directing for A Drama Series (Остаться в живых)
 2005 Emmy Award Nomination, Outstanding Writing for A Drama Series (Остаться в живых)
 2006 Golden Globe Award Winner, Best Television Series — Drama (Остаться в живых)
 2007 Golden Globe Award Nomination, Best Television Series — Drama (Остаться в живых)

Примечания

Ссылки 
 

 
Дж. Дж. Абрамс
Кинокомпании США
Телевизионные компании США